Diabelskie kamienie
 Diabelski Kamień – głaz w Paśmie Masłowskim w Górach Świętokrzyskich
 Diabelski Kamień – głaz na Jaworzynie Krynickiej w Beskidzie Sądeckim
 Diabelski Kamień – głaz we wsi Kornatka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gm. Dobczyce
 Diabelski Kamień – głaz we wsi Szyk w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Diabelski Kamień – głaz narzutowy w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, na terenie Puszczy Darżlubskiej
 Diabelski Kamień – głaz we wsi Trzciana w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gm. Trzciana
 Diabelski Kamień (Kamień św. Wojciecha) – głaz narzutowy w pobliżu Wdeckiego Parku Krajobrazowego
 Diabelski Kamień – głaz w Gorcach na Czole Turbacza
 Diabelski Kamień – głaz we wsi Rudnik na Pogórzu Wielickim
 Diabelski Kamień – głaz we wsi Stróża koło Pcimia
 Diabelski Kamień – rzeźba z neolitu w miejscowości Kontrewers w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gm. Mniów
 Diabelski Kamień – głaz w kompleksie leśnym Jasne Pole (Dąbrowy Krotoszyńskie)
 Diabli Kamień – głaz na Krzywickiej Górze w Beskidzie Wyspowym
 Diabli Kamień – głaz pod szczytem wzniesienia Wał na Pogórzu Rożnowskim
 Diabli Kamień – głaz w pobliżu wsi Folusz w Magurskim Parku Narodowym
 Diabli Kamień – głaz w pobliżu wsi Szczyrzyc w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gm. Jodłownik.
 strony o nazwie rozpoczynającej się od Czarci
 strony o nazwie rozpoczynającej się od Diabli, Diable, Diabla
 strony o nazwie rozpoczynającej się od Diabelski, Diabelskie, Diabelska

 Inne
 Diabelski kamień – zbiór opowiadań Stanisława Pagaczewskiego z 1961 roku
 Diabelski Kamień – opowiadanie Stanisława Pagaczewskiego z 1966 roku o Diabelskim Kamieniu w Gorcach.

Przypisy